Sziva, település Oroszországban, a Permi határterületen
 Szíva-oázis Egyiptomban